Brygady piechoty (strzelców) noszące numer „5” lub „V”:

Polskie:
 V Brygada Piechoty Legionów Wojska Polskiego II RP (1919-1921)
 5 Brygada Kadrowa Strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1940-1941)
 5 Wileńska Brygada Piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1942-1947)

Rosyjska
 5 Brygada Strzelców Armii Imperium Rosyjskiego ze sztabem w Suwałkach (1914)

Ukraińska
 5 Brygada Piechoty (UHA)